Coffee Lake — кодовое название семейства процессоров Intel Core 8-го поколения. Согласно принятой в компании стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так», вслед за «тиком» Broadwell последовал «так» в виде Skylake, а далее Kaby Lake и Coffee Lake с незначительным изменением техпроцесса с 14-нм до 14-нм+.
Чипы официально анонсированы 24 сентября 2017 года и стали доступны для покупки, начиная с 5 октября того же года.

Основным отличием семейства процессоров от предыдущего поколения является увеличение до шести количества ядер в настольных (Coffee Lake-S) и мобильных (Coffee Lake-H) вариантах процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составляет 95 Вт, мобильных — до 45 Вт, а «ультрабучной» категории Coffee Lake-U — 28 Вт.
Настольные процессоры имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630 c eDRAM и поддержкой DP 1.2 на HDMI 2.0 и HDCP 2.2. 
Поддерживаемая память — только DDR4 .

Производительность процессоров Coffee Lake на 15 % больше, по сравнению с процессорами Kaby Lake. Компания Intel сообщает о 30-процентном приросте производительности процессоров Coffee Lake в тесте SYSmark 2014, в сравнении с процессорами Skylake U-серии с TDP 15 Вт.

Из-за повышенных требований к системе питания гнезда LGA 1151 процессоры Coffee Lake официально совместимы только с материнскими платами на чипсете 300-й серии. Однако нескольким энтузиастам из Китая удалось путём модифицирования микрокода BIOS запустить процессоры 7-го поколения на плате с чипсетом Z370 и наоборот, 4-ядерные процессоры 8-го поколения на плате с чипом Z170.

Ключевые отличия от семейства Kaby Lake 
Микроархитектура новых CPU практически не претерпела изменений.
 Увеличена производительность многопоточных вычислений: до 4 процессорных ядер в моделях процессоров i3; до 6 ядер в моделях i5 и i7;
 Увеличен размер кэша уровня 3 в соответствии с количеством ядер;
 Увеличены частоты в турборежиме в моделях процессоров i5 и i7 на 200 МГц;
 Увеличена тактовая частота встроенной графики на 50 МГц;
 Увеличена частота поддерживаемой памяти DDR4 до 2666 МГц (для процессоров i5 и i7); Coffee Lake-S официально больше не поддерживают память DDR3L;
 Тепловая мощность (TDP) до 95 Вт (в LGA 1151), при активации турборежима доходящая до 145 Вт.

Тесты IPC (Instructions per cycle) не показывают никакой разницы в сравнении со Skylake или Kaby Lake.

21 августа 2017 года Intel заявила, что восьмое поколение процессоров Core будет состоять из нескольких семейств, включая Kaby Lake, Coffee Lake и Cannonlake.

Процессоры 8-го поколения

Настольные процессоры Coffee Lake-S 

Выпущенные в 2017 году процессоры Core i3-8100 и Core i3-8350K относятся Kaby Lake-S — их можно узнать по идентификатору степпинга вида «B0».

Мобильные процессоры

Серия B

Серия U 

Процессоры восьмого поколения Core i7 8650U, 8550U, Core i5 8350U, 8250U и Core i3-8130U, вопреки ожиданиям, это — не Coffee Lake, а Kaby Lake Refresh.

Серия Н

Процессоры 9-го поколения (Coffee Lake Refresh) 
В четвертом квартале 2018 года были выпущены процессоры 9-го поколения — Coffee Lake , которые оснащены аппаратными средствами защиты от некоторых уязвимостей Meltdown/Spectre.

Впервые в истории потребительских процессоров Intel эти процессоры поддерживают до 128 ГБ оперативной памяти.

Настольные процессоры 

* Различные обзоры показывают, что процессор Core i9 9900K может потреблять под нагрузкой более 140 Вт.

Мобильные процессоры

Неофициальная поддержка DDR3 памяти 
Несмотря на отсутствие официальной поддержки памяти DDR3, процессоры Coffee Lake, как и его предшественники вполне успешно могут работать с данным устаревшим типом памяти при использовании материнских плат, на которых это реализовано.

См. также 
 Список микропроцессоров Intel

Примечания 

Микроархитектуры Intel
X86
Многоядерные процессоры